Километро Дијесисијете и Медио има више значења:

 Километро Дијесисијете и Медио, Серо Пријето Куарта Сексион (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Километро Дијесисијете и Медио, Лас Гарденијас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику